L'édition 2018 du tournoi de tennis de Chengdu se déroule du 24 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Bernard Tomic remporte l'épreuve en simple, Ivan Dodig et Mate Pavić celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Frances Tiafoe, de l'Argentin Leonardo Mayer, de l'Australien John Millman, du Chilien Nicolás Jarry, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, du Hongrois Márton Fucsovics, du Sud-Africain Kevin Anderson et du Chinois Zhang Ze. Ils sont respectivement remplacés par Taylor Fritz, Guido Pella, Márcos Baghdatís, Evgeny Donskoy, Vasek Pospisil, Radu Albot, Tim Smyczek et Félix Auger-Aliassime.

Lauréats 
Issu des qualifications, Bernard Tomic remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Fabio Fognini. Retombé à la  place mondiale, il s'agit de son  sacre depuis .

En double, Ivan Dodig et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Austin Krajicek et Jeevan Nedunchezhiyan. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chengdu
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Chengdu
ATP 2018
Tennis en Chine en 2018
Tennis en septembre 2018